Balthazar es un nombre masculino equivalente a Baltasar o Baltazar o incluso Balthasar, según la ortografía de cada idioma (inglés o francés).

Personas de nombre Balthazar:
Balthazar Baro (1596-1650), poeta, novelista y dramaturgo francés
Balthazar de Beaujoyeulx (siglo XVI-1587), compositor y coreógrafo francés de origen italiano.
Balthazar Getty (n. 1975), actor de cine y televisión estadounidense

Obras intituladas Balthazar:
Balthasar, de Anatole France.

Personajes de nombre Balthazar:
Balthazar, un ángel de la serie Supernatural; véase Anexo:Personajes de Supernatural#Balthazar
Balthazar, un lupe del juego Neopets.